Tirig kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Tirig (ort i Spanien), Valencia, Província de Castelló, 
 Tírig, kommun, Valencia, Província de Castelló, 

Robotskapade Spanienförgreningar